Sauval ist der Familienname folgender Personen:

 Henri Sauval († 1676), französischer Anwalt und Historiker
 Jacques Sauval, uruguayischer Tennisspieler